Kvíz či kviz může být:

 kvíz/kviz – hádanková soutěž
 hospodský kvíz
 AZ-kvíz

příjmení
 Rudolf Kvíz (* 1939) – český publicista, redaktor a recitátor
 Zdeněk Kvíz (1932–1993) – český astronom a fyzik